14. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 31 sierpnia - 7 września 2003 roku w Lugano w Szwajcarii. Na tych mistrzostwach po raz pierwszy i ostatni rozegrano maraton cross-country. Od 2003 roku rozgrywane są oddzielne mistrzostwa świata w maratonie MTB.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  
 Wyniki trialu na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2003 w kolarstwie
2003 w Szwajcarii
Kolarstwo w Szwajcarii
Sport w Lugano